Xanthorhoini — триба метеликів з родини п'ядунів (Geometridae).

Роди 
 Acodia Rosenstock, 1885
 Austrocidaria Dugdale, 1971
 Camptogramma Stephens, 1831
 Catarhoe Herbulot, 1951
 Chrysolarentia Butler, 1882
 Costaconvexa Agenjo, 1949
 Disclisioprocta Wallengren, 1861
 Enchoria Hulst, 1896
 Epirrhoe Hübner, 1825
 Epyaxa Meyrick, 1883
 Euphyia Hübner, 1825
 Glaucorhoe Herbulot, 1951
 Herreshoffia Sperry, 1949
 Juxtephria Viidalepp, 1976
 Loxofidonia Packard, 1876
 Orthonama Hübner, 1825
 Protorhoe Herbulot, 1951
 Psychophora Kirby, 1824
 Scotopteryx Hübner, 1825
 Xanthorhoe Hübner, [1825]
 Zenophleps Hulst, 1896

Посилання 
 Funet.fi 
 BioLib.cz 

П'ядуни
Триби комах